Критское восстание:

 Критское восстание (1363—1366)
 Критское восстание (1866—1869)
 Критское восстание (1897—1898)